Sunspot peut désigner :
 une tache solaire, en anglais ;
 Sun SPOT, technique de réseaux de capteurs sans fil ;
 Sunspot, ville du Nouveau-Mexique (États-Unis).